Anglia
Stanford, település Bedfordshire megyében

 Amerikai Egyesült Államok
Stanford, település Kalifornia államban
Stanford, település Kentucky államban
Stanford, település Montana államban
Stanford, település New York államban